Анри́ Поль Карта́н (; 8 июля 1904, Нанси, Франция — 13 августа 2008, Париж), сын Эли Картана, так же как и отец, был выдающимся и влиятельным французским математиком.

Окончил знаменитую Высшую нормальную школу, где он был учеником П. Монтеля. Основные работы в области гомологической алгебры (его совместная с С. Эйленбергом книга стала знаменитой), алгебраической топологии, теории функций комплексного переменного, и общей топологии (теория фильтров, обобщившая понятие предела).

Среди его учеников наиболее известны Ж.-П. Серр и Р. Том.

Лауреат премии Вольфа (1980). Являлся членом Французской академии наук, иностранным членом Лондонского королевского общества, Российской академии наук, Национальной академии наук США, Датской и Шведской королевских АН, Польской АН, Финской академии науки и литературы, почётным членом Немецкого математического общества.

Был одним из основателей группы Бурбаки и наиболее активных её участников.

Боролся за освобождение своих коллег-математиков, ставших в своих странах диссидентами и преследуемых правительствами: Леонида Плюща в СССР, Хосе Луиса Массеры в Уругвае, Сиона Ассидона в Марокко. Президент Союза европейских федералистов (1974—1985), выставлял свою кандидатуру на выборах в Европарламент 1984 года от «Списка за Соединённые Штаты Европы», получил 0,4 % голосов.

Книги на русском языке

См. также 
 Система Картана — Серра

Ссылки 
 
 
 
 
 

Математики Франции
Математики по алфавиту
Математики XX века
Топологи
Лауреаты премии Вольфа (математика)
Бурбаки
Столетние долгожители Франции
Почётные члены Японской академии наук
Члены Французской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Датской королевской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Финской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены РАН
Иностранные члены Польской академии наук
Профессора Сорбонны
Преподаватели Страсбургского университета
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Президенты Международного математического союза
Награждённые золотой медалью Национального центра научных исследований
Президенты Французского математического общества